Au puede referirse a:
 Au; sonido característico lugués
 Au, una comuna suiza.
 Au, un municipio alemán.
 El símbolo químico del oro (del latín aurum).
 Aú, voltereta lateral en capoeira.

También, au puede hacer referencia a:
  La empresa de telefonía movíl japonesa au.
 .au, el dominio de nivel superior geográfico para Australia.
 .au, el formato de audio de Unix.

Además, las siglas AU pueden referirse a:
 El código ISO 3166-1 correspondiente a Australia.
 La unidad astronómica (distancia media entre la Tierra y el Sol).
 La empresa mexicana Autobuses Unidos.

Enlaces externos 

Siglas